Nach Carl von Ossietzky wurden folgende Schulen benannt:

* Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (Berlin)
 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (Bonn)
 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (Hamburg)
 Carl-von-Ossietzky-Gemeinschaftsschule (Berlin)
 Carl-von-Ossietzky-Schule (Wiesbaden)
 Carl-von-Ossietzky-Schule (Bremerhaven) 
 Carl-von-Ossietzky-Schule (Werder/Havel) 
 Carl-von-Ossietzky-Grundschule (Nürnberg) 
 Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule (Köln)

Ossietzky, Carl von
!